

Geografia 
 Pereš – comune polacco
 Des Peres – comune della Contea di St. Louis (Missouri).

Persone 
 Bruno Peres – calciatore brasiliano
 Ennio Peres – enigmista italiano
 Fernando Peres – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Gil-Pérès – attore teatrale francese
 Marcel Pérès – organista e cantante algerino
 Marinho Peres – allenatore di calcio brasiliano
 Shimon Peres – premio Nobel per la Pace israeliano nel 1994
 Trevor Peres – chitarrista statunitense
 Valdir Peres – allenatore di calcio brasiliano
 Vímara Peres – militare del IX secolo e primo signore della Contea di Portucale

Pagine correlate 
 Perez